Република Аустрија је федерална парламентарна република која је сачињена од девет држава (); држава чланица федерације ().

Државе чланице

Види још 
 Списак градова у Аустрији

Напомене

Референце

Спољашње везе 

Аустрија
 
Аустрија